Список R&B альбомов №1 в США в 2008 году составлен на основе  еженедельного хит-парада лучших альбомов в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2008 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История
 Дольше всех возглавляли хит-парад R&B музыки альбомы Growing Pains певицы Мэри Джей Блайдж (7 недель в три захода: 4+2+1) и Tha Carter III певца Lil Wayne (7=5+1+1).

См. также 
 Список R&B синглов №1 в США в 2008 году
 Лучшие синглы США 2008 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 2008 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2008 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2008 года (Великобритания)
 Список синглов №1 в США в 2008 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Чарты Billboard 2008 года
Списки R&B-альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2008 года